est une série télévisée dramatique britannique créée par Naomi Alderman, dont la sortie est prévue pour  sur Amazon Prime Video.

Il s'agit de l'adaptation du roman Le Pouvoir de Naomi Alderman, publié en 2016.

Synopsis

Distribution

Acteurs principaux 
 Toni Collette : Margot Cleary-Lopez
 Auli'i Cravalho : Jos Cleary-Lopez
 John Leguizamo : Rob
  : Tunde
 Ria Zmitrowicz : Roxy Monke
 Halle Bush : Allie
 Nico Hiraga : Ryan
  : Ndudi
 Daniela Vega : sœur Maria
 Eddie Marsan : Bernie Monke
 Josh Charles : Daniel Dandon
 Archie Rush : Darrell Monke
 Gerrison Machado : Matt Cleary-Lopez
 Pietra Castro : Izzy Cleary-Lopez
 Zrinka Cvitešić : Tatiana Moskalev

Acteurs secondaires 
 Rob Delaney : Tom
 Alice Eve : Kristen
  : Helen
  : Ricky Monke
 Sam Buchanan : Terry Monke
  : Barbara Monke
 Simbi Ajikawo : Adunola
 Ana Ularu : Zoia

Production 
La série a été commandée directement par Amazon en .

Leslie Mann a été initialement castée dans le rôle de Margot Cleary-Lopez en . En , Rainn Wilson a obtenu le rôle de Daniel Dandon, mais a été remplacé par Tim Robbins en . En , Leslie Mann et Tim Robbins quittent le projet et sont remplacés respectivement par Toni Collette et Josh Charles.

Notes et références

Liens externes 

Série télévisée créée en 2023
Série télévisée britannique des années 2020
Série télévisée de Prime Video
Adaptation d'un roman britannique à la télévision